Bowen bezeichnet:

 Bowen (Familienname), einen im englischen Sprachraum gebräuchlichen Familiennamen

 Bowen (Mondkrater), einen Mondkrater
 J. Bowen & Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus Didsbury (1905–1906)
 Bowen (Automarke), ehemalige britische Automarke aus London (1906–1908)
 Bowen Island, Insel vor Vancouver, Kanada
 Bowen-Therapie, eine manuelle alternative Heilmethode
 Morbus Bowen, eine Hautkrankheit
 (3363) Bowen, einen Asteroid

Orte in Argentinien:
 Bowen (Mendoza)

in Australien:
 Bowen (Queensland)

in den Vereinigten Staaten:
 Bowen (Alabama), im Marshall County – nicht mehr existent
 Bowen (Arkansas), im Pike County
 Bowen (Colorado), im Las Animas County – nicht mehr existent
 Bowen (Georgia), im Liberty County
 Bowen (Illinois), im Hancock County
 Bowen (Kentucky), im Powell County
 Bowen (Missouri), im Henry County
 Bowen (Nebraska), im Washington County – nicht mehr existent
 Bowen (New Mexico), im Doña Ana County
 Bowen (New York), im Cattaraugus County
 Bowen (Ohio), im Lucas County – nicht mehr existent
 Bowen (Tennessee), im Grainger County
 Bowen (West Virginia), im Wayne County
 Bowen Corners, im Oswego County, New York
 Bowen Estates, im Charles County, Maryland
 Bowen Landing, im Sussex County, Delaware
 Bowen Mill, im Bulloch County, Georgia

Sonstiges:
 Bowen Drain, Fließgewässer im Lenawee County, Michigan
 Bowen Run, Fließgewässer im Washington County, Indiana
 Bowen Island, Insel im Charleston County, South Carolina
 Bowen Placer, Mine im Rio Grande County, Colorado
 Bowen Quarry, Mine im Chaffee County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Bowen Court, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 82002194
 Bowen Mansion, in Pueblo, Connecticut, ID-Nr. 78000877
 Bowen-Campbell House, in Goodlettsville, Tennessee, ID-Nr. 77001295
 Bowen-Jordan Farm, in Siler City, North Carolina, ID-Nr. 85001451

Siehe auch:
 Bowen Lake
 Bowen River
 Bowen Township
 Boven
 Bown
 Bowden